Bokeloh ist ein Toponym, welches Buchenwald bedeutet, und bezeichnet folgende Orte:

 Bokeloh (Meppen), einen Ortsteil der Kreisstadt Meppen des Landkreises Emsland in Niedersachsen 
 Bokeloh (Wunstorf), einen Ortsteil der Stadtgemeinde Wunstorf in der Region Hannover in Niedersachsen

Bokeloh ist der Familienname von
 Axel Bokeloh (* 1960), deutscher Radrennfahrer 
 Dieter Bokeloh (1942–2022), deutscher Skispringer
 Jonas Bokeloh (* 1996), deutscher Radsportler